Reformierte Stadtkirche steht für:
 Reformierte Stadtkirche Brugg
 Reformierte Stadtkirche (Wien)

Siehe auch
weitere reformierte Stadtkirchen:
 Stadtkirche Aarau
 Stadtkirche Burgdorf
 Stadtkirche Glarus